Aventurile fraților Super Mario este un serial american de televiziune animat bazat pe jocul video Super Mario Bros 3. Acesta a fost difuzat pe NBC cu Captain N: The Game Master într-un bloc de programare intitulat "Captain N & The Adventures of Super Mario Bros. 3" de 08 septembrie 1990 la 1 decembrie 1990. este a doua dintre cele trei emisiuni de televiziune bazat pe jocul video, cu ceilalți fiind The Super Mario Bros Super Show și Lumea lui Super Mario.

Spre deosebire de predecesorul său, această serie nu are segmente live-action și caracteristici complet noi actori de voce, cu excepția lui John Stocker și Harvey Atkin, care a reluat rolurile lor ca Hait și regele Koopa. DIC Entertainment a produs această serie în timp ce Nintendo a furnizat personajele și power-up-uri.

Episoade

Legături externe
 
 

Seriale de animație